Enriquillo (poglavica), cacique Taíno indijanaca
 Enriquillo (jezero), jezero u Dominikanskoj Republici
 Enriquillo (grad), grad u provinciji Barahona, Dominikanska Republika